Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato all'ATP Challenger Guangzhou.

Henri Kontinen e Konstantin Kravčuk hanno battuto in finale Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti 6–4, 6–7(3–7), [10–7].

Teste di serie 

  Marin Draganja /  Mate Pavić (semifinali)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

  Rameez Junaid /  Philipp Marx (primo turno)
  Dustin Brown /  Austin Krajicek (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger La Manche 2014